Рудник Олександр Володимирович (нар. 27 травня 1966 року) — виконувач обов’язків Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Життєпис 
Народився у селі Юрівка Вінницької області. Навчався у Вінницькому колледжі Національного університету харчових технологій (політехнічний технікум). 

Закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище імені В.Ф. Маргелова Воєнного учбово-навчального центру Сухопутних військ. 32 роки віддав армії, працював і в посольствах Ізраїлю та Кіпру.

З 5 вересня 2017 року є виконуваючим обов’язки генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 

У 2019 за заслуги перед Українською православною церквою (Московського патріархату) отримав Орден преподобних Антонія та Феодосія Печерських та грамоту предстоятеля УПЦ (МП).

Джерела